het jaar 905 in Romeinse cijfers
 Culturele en Maatschappelijke Vorming, een hbo-opleiding
 Cytomegalovirus
 Minivolleybal (Circulatie Mini Volleybal of Cool Moves Volleybal)